Der er flere personer med navnet Jonas Rasmussen:

 Jonas Rasmussen (badmintonspiller) – dansk badmintonspiller
 Jonas Hebo Rasmussen (født 1. august 1991) – dansk fodboldspiller
 Jonas Flindt Rasmussen (født 7. november 1988) – dansk fodboldspiller